Рикельме () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Рикельме, Карлос (1914—1990) — мексиканский актёр.
 Рикельме, Лариса (род. 1985) — парагвайская актриса и модель.
 
 Рикельме, Хуан Роман (род. 1978) — аргентинский футболист.

См. также 
 Рикельми